Calheta (Azoren), een gemeente van Portugal
 Calheta (plaats, Azoren), een freguesia in deze gemeente
 Calheta (Madeira), een gemeente van Portugal
 Calheta (freguesia in Madeira), een plaats in deze gemeente